Het tennistoernooi US Open werd in 1986 bij de vrouwen voor de 100e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de derde keer door in de finale de Tsjecho-Slowaakse Helena Suková met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (winnares)
  Chris Evert-Lloyd (halve finale)
  Steffi Graf (halve finale)
  Hana Mandlíková (vierde ronde)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Claudia Kohde-Kilsch (vierde ronde)
  Helena Suková (finale)
  Bonnie Gadusek (kwartfinale)

  Manuela Maleeva (kwartfinale)
  Kathy Rinaldi (eerste ronde)
  Gabriela Sabatini (vierde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Stephanie Rehe (vierde ronde)
  Catarina Lindqvist (vierde ronde)
  Kathy Jordan (vierde ronde)
  Carling Bassett (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1986